VMA är en förkortning som har flera betydelser:

 Viktigt meddelande till allmänheten, ett larmsystem för att varna befolkningen i ett land vid större hot
 En underavdelning i det svenska klassificeringssystemet för bibliotek (SAB), se SAB:V
 MTV Video Music Awards, en årligen återkommande gala för musikvideor